Diego (naam), Spaanse jongensnaam
Diego (bloedgroep)
Diego (Zwarte Piet), bekende zingende Zwarte Piet

Personen met de voornaam Diego
Diego Alonso, Uruguayaans voetballer
Diego Arciniegas Tafur, Amerikaans acteur en regisseur
Diego Canchola, Spaans langeafstandsloper
Diego Colón, zoon van Christoffel Columbus
Diego Fuser, Italiaans voetbalspeler
Diego Gallego, Spaans wielrenner
Diego García, Spaans langeafstandsloper
Diego González, Mexicaans acteur en zanger
Diego Maradona, Argentijns voetballer
Diego de Montemayor, Spaans oprichter van de Mexicaanse stad Monterrey
Diego Osorio, Colombiaans voetballer
Diego Pérez, Uruguayaans voetballer
Diego Perrone, Uruguayaans voetballer
Diego Ribas da Cunha, Braziliaans voetballer
Diego Rivera, Mexicaans schilder
Diego Rivarola, Argentijns voetballer
Diego Sánchez, winnaar van Ultimate Fighting Championship seizoen 1
Diego Simeone, Argentijns voetballer
Diego Suárez, Boliviaans voetballer
Diego Velázquez (kunstschilder), Spaans kunstschilder
Diego Velázquez de Cuéllar, Spaans conquistador

Zie ook 
Diego Garcia